Lasse Wahlstrøm (født ~1996 i Vilstrup) er dommer i den danske håndbold liga. Han dømmer i ligaen for både herre og damer. Han dømmer med makkeren, Jonas Primdahl. 

De rykkede op i 1. division i år 2018 og dømte i rækken ét år, inden de rykkede op i ligaen.

Referencer 

Håndbolddommere fra Danmark